Ки́са — фольклорні та літературні твори Близького та Середнього Сходу, Південно-Східної Азії.
 Киса́ (від ) — застаріла назва гамана, кисета, капшука, калитки.
 Киса́ — мотузяний мішок.
 КиСА («Кибернетика и системный анализ») — український російськомовний науковий журнал.

Прізвище 
 Білал Киса ( 1983) — турецький футболіст.

Див. також 
 Кіса
 Кисет
 Киса Вороб'янінов — персонаж роману «Дванадцять стільців»